Rebele ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Rebele (1943–2023), deutscher Fußballspieler
 Robert Rebele (* 1969), deutscher Figurenbildner und Puppenspieler